Pięciobój nowoczesny kobiet podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 rozegrany został 12 sierpnia. Rywalizacja toczyła się w hali Copper Box (szermierka), pływalni Aquatics Centre (pływanie) oraz Greenwich Park (jazda konna oraz bieg połączony ze strzelaniem).

Format 
Pięciobój nowoczesny łączy ze sobą pięć różnych konkurencji, które są rozgrywane jednego dnia. Format tych zawodów różni się nieco od typowego pięcioboju nowoczesnego, ponieważ na koniec zostały połączone ze sobą dwie konkurencje (bieg ze strzelaniem).

 Szermierka szpadą
 Pływanie: 200m stylem dowolnym
 Jazda konna przez przeszkody
 Bieg przełajowy na 3km połączony ze strzelaniem (3 serie do 5 trafień)

Terminarz 
Czas UTC+1

Wyniki 
Wyniki:

Rekordy

Przypisy 

Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012